Termenul „Palatul Principilor” se poate referi la:

Palatul Principilor din Alba Iulia

Vezi și
Palat